

Personaggi 
 Gear – personaggio dei fumetti DC Comics
 Gear – personaggio della serie animata Static Shock

Persone 
 Dale Gear – giocatore di baseball statunitense
 George Gear – politico australiano
 Hosea Gear – rugbista a 15 neozelandese
 Jenny Gear – cantante canadese
 John H. Gear – politico statunitense
 Kathleen O'Neal Gear – scrittore statunitense
 Simon Gear – giocatore di cricket inglese
 Tom Gear – politico statunitense
 Walter Gear – fisico britannico
 William Gear – pittore britannico
 W. Michael Gear – scrittore statunitense

Pagine correlate 
Gears